Julien Buge est un nom porté par plusieurs personnes :

Nom et prénom 
 Julien Buge (1913–1940), footballeur français, vainqueur du Concours du jeune footballeur en 1931 et de la Coupe de France de football en 1933
 Julien Buge (1935–), fils du précédent, footballeur français du Club olympique Roubaix-Tourcoing